Die Primera División 2019/20 (offiziell LaLiga Santander) war die 89. Spielzeit der höchsten spanischen Spielklasse im Fußball. Die Saison begann am 16. August 2019 mit der Partie von Athletic Bilbao gegen den Meister FC Barcelona und sollte ursprünglich am 24. Mai 2020 enden. Seit der Unterbrechung aufgrund der COVID-19-Pandemie Mitte März wurde sie vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2020 weitergeführt.

Vor Saisonbeginn 
Titelverteidiger war der FC Barcelona. Nicht mehr vertreten waren die drei Absteiger FC Girona, SD Huesca und Rayo Vallecano. Nach zwei Jahren Zweitklassigkeit schafften der CA Osasuna als Meister der Segunda División und Vizemeister FC Granada den Wiederaufstieg. Dritter Aufsteiger war der Play-off-Sieger RCD Mallorca, der nach sechsjähriger Abstinenz in die höchste Spielklasse zurückkehrte.

Spielbetrieb während der COVID-19-Pandemie 
Aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie wurde der Spielbetrieb nach 27 absolvierten Spieltagen Mitte März 2020 ausgesetzt und zum 11. Juni mit dem 28. Spieltag wieder aufgenommen.

Teilnehmer 
In der Saison 2019/20 wurde in der spanischen Primera División in folgenden Spielstätten gespielt:

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Die Meistermannschaft von Real Madrid 

* Álvaro Odriozola (4/-) verließ den Verein während der Saison.

Torjägerlisten

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste von La Liga.

Zarra-Trophäe 
Die Zarra-Trophäe wird jährlich für den besten spanischen Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Weblinks 
 Seite der spanischen Fußballliga

Einzelnachweise 

2019 20
Fußballsaison 2019/20